

Каракудук — мис на півострові Тупкараган
 Каракудук — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Каракудук — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Каракудук — село, Іргізький район, Актюбинська область
 Каракудук — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Каракудук — село, Булдуртинський сільський округ, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Каракудук — село, Жетикольський сільський округ, Сиримський район, Західно-Казахстанська область

Каракудук — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Каракудик